Smedtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Smedtjärnet, sjö i Melleruds kommun, 
Smedtjärnarna (Jörns socken, Västerbotten, 723704-167814), sjö i Skellefteå kommun, 
Smedtjärnarna (Jörns socken, Västerbotten, 723715-167836), sjö i Skellefteå kommun,

Se även
Smedstjärnen, sjö i Mora kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn